Strachów – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie strzelińskim, w gminie Kondratowice 
 Strachów – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, w gminie Sobótka 
 Strachów – wieś w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim, w gminie Świnice Warckie
 Strachów – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim, w gminie Jadów 
 Strachów, właściwie Pstrąże – opuszczone miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie bolesławieckim, w gminie Bolesławiec

Zobacz też 
 Strachowo
 Strachówka